Le Trophée Veli-Pekka Ketola est remis annuellement au joueur de hockey sur glace du championnat de Finlande qui inscrit le plus de points au cours de la saison régulière. Il a été renommé en 1995 en l'honneur de Veli-Pekka Ketola, deuxième joueur à l'avoir remporté.

Palmarès

Notes et références 

Ketola